Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1967 – szóste mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF. Odbył się w dniach 12–21 stycznia 1967 roku w Szwecji. Tytułu zdobytego w 1964 roku broniła reprezentacja Rumunii, zwyciężyła zaś Czechosłowacja.

System rozgrywek 
W rozgrywkach uczestniczyło szesnaście drużyn, które zostały podzielone na cztery grupy po cztery drużyny. Dwie najlepsze drużyny przechodziły do dalszej części rozgrywek - ćwierćfinałów. Zwycięzcy ćwierćfinałów grali o miejsca 1-4, zaś przegrani o miejsca 5-8.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Zwycięzca 
Czechosłowacja
Skład: František Arnošt, Jaroslav Škarvan, Ladislav Beneš, František Brůna, Bedřich Ciner, Václav Duda, Anton Frolo, Martin Gregor, Rudolf Havlík, František Heřman, Rudolf Horváth, Arnošt Klimčík, Jaroslav Konečný, Vojtěch Mareš, Jaroslav Rážek, Vladimír SerugaTrener: Bedřich König

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne zdobyli:

Najlepsi strzelcy

Bibliografia 
 
 

1967
1967 w sporcie
Piłka ręczna w Szwecji
1967 w Szwecji